Pickering kan syfta på:

Personer 
 Charles Pickering (1805–1878) – amerikansk naturvetenskapsman.
 Chip Pickering (1963–) – amerikansk politiker.
 Craig Pickering (1986–) – brittisk friidrottare.
 Edward Charles Pickering (1846–1919) – amerikansk astronom.
 Marc Pickering (1985–) – brittisk skådespelare.
 Timothy Pickering (1745–1829) – amerikansk politiker.
 Thomas R. Pickering (1931–) – amerikansk diplomat.
 William Henry Pickering (1858–1938) – amerikansk astronom.

Geografi

Kanada 

 Pickering, Ontario, ort, 
 Pickerings kärnkraftverk

Storbritannien 

 Pickering, North Yorkshire, ort i England, 
 Pickering Castle, slott

USA 

 Pickering (ort i USA), Missouri, Nodaway County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar